

Carriera

Club 
Il 17 gennaio 2019 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra serba del .

Collegamenti esterni